Scharnweber ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Scharnweber (1770–1822), preußischer Politiker
 Georg Scharnweber (1816–1894), preußischer Politiker, Sohn von Christian Friedrich Scharnweber
 Karl Scharnweber (* 1950), deutscher Kirchenmusiker, Jazzmusiker und Komponist
 Otto Scharnweber (1907–1980), deutscher Lehrer und Kunsterzieher
 Walter Scharnweber (1910–1975), deutscher Illustrator

Siehe auch:
 U-Bahnhof Scharnweberstraße